Глиницкий — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Глиницкий — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Глиницкий — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.